Волоча́ївка (до 1944 року — Смаїл-Бай, ) — село Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Розташоване в центрі району.

Примітки 

Колишні німецькі колонії Криму